

Patronymie 
 Joram Lürsen (1963-), réalisateur néerlandais.
 Ruben Lürsen (1968-), acteur néerlandais.